Różalski ist der Name von

 Jakub Różalski, einem polnischen Maler, Illustrator und Konzeptkünstler
 Antoni Różalski, einem polnischen Biologen und Professor an der Universität Łódź